W 1954 roku założyciel firmy Lotus Engineering, Colin Chapman, wydzielił z niej podspółkę, nazwaną Team Lotus, która miała być odpowiedzialna za sporty motorowe. W Formule 1 Team Lotus zadebiutował w 1958 roku podczas Grand Prix Monako, w którym to Grand Prix Lotusem 12 ścigali się Cliff Allison i Graham Hill. Jako konstruktor samochodów pierwsze zwycięstwo Lotus odniósł w Grand Prix Monako 1960, kiedy to Lotusem 18 triumfował ścigający się dla R.R.C. Walker Racing Team Stirling Moss. Dla fabrycznego zespołu Lotusa pierwsze zwycięstwo odniósł natomiast Innes Ireland w sezonie 1961 podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Lotus wielokrotnie swoimi innowacjami rewolucjonizował sport motorowy: Lotus 25 był pierwszym samochodem wykorzystującym monocoque, Lotus 49 pierwszym samochodem Formuły 1 wyposażonym w zintegrowane z nadwoziem spojlery oraz pierwszym pomalowanym w barwy sponsora, Lotus 72 dzięki swoim pionierskim rozwiązaniom przez wiele lat stanowił źródło inspiracji dla innych projektantów, a Lotus 78 i Lotus 79 były pierwszymi samochodami, w których uzyskany został efekt przyziemny. W 1982 roku zmarł Chapman. Na początku lat dziewięćdziesiątych zespół zaczął przeżywać problemy finansowe, a po Grand Prix Włoch 1994 na skutek długów został przejęty przez zarząd komisaryczny. Na początku 1995 roku Lotus wskutek zadłużenia wycofał się z rywalizacji w Formule 1. W sezonie 2010 Lotus powrócił do Formuły 1. Przed sezonem 2012 wskutek sporu o nazwę Lotus Team Lotus zmienił nazwę na Caterham F1, a pod nazwą Lotus startował od tamtego czasu dawny zespół Renault. Przed sezonem 2016 Lotus F1 Team został przejęty przez Renault.

Wyniki 
Lotus jest jednym z najbardziej utytułowanych konstruktorów w Formule 1. Samochody Lotusa odniosły w latach 1960–2013 81 zwycięstw. Pierwszy tytuł mistrzowski zarówno w klasyfikacji kierowców (Jim Clark), jak i konstruktorów Lotus zdobył w sezonie 1963. Lotus zdobył sześć tytułów mistrzowskich w klasyfikacji kierowców i siedem w klasyfikacji konstruktorów. Do 1979 roku włącznie Lotus dostarczał również swoje samochody zespołom klienckim, z których największe sukcesy odnosił Rob Walker Racing Team, wygrywając samochodami Lotusa pięć wyścigów. Jednakże w trzech sezonach – 1994, 2010 oraz 2011 Lotus nie zdobył ani jednego punktu.

Zespół fabryczny 
Tabela przedstawia wyniki fabrycznego zespołu Lotusa startującego jako Team Lotus, World Wide Racing, Lotus Racing i Lotus F1 Team. W nawiasie wskazano całkowitą liczbę punktów uzyskaną w sezonie, jeśli różniła się od liczby punktów, które dany kierowca uzyskał w Lotusie.

Pozostałe zespoły 
Tabela przedstawia wyniki kierowców korzystających z samochodów Lotus, startujących w innych zespołach niż zespół fabryczny Lotusa. W nawiasie wskazano całkowitą liczbę punktów uzyskaną w sezonie, jeśli różniła się od liczby punktów, które dany kierowca uzyskał w Lotusie.

Podsumowanie 
Źródła: Stats F1, ChicaneF1

Statystyki 
Źródła: Stats F1, ChicaneF1Pierwsza tabela obejmuje tylko zespół fabryczny, druga – pozostałe zespoły, które korzystały z samochodów Lotus.

Zespół fabryczny

Inne zespoły

Informacje techniczne 
Źródła: All Formula One Info, ChicaneF1, Wyprzedź Mnie!Największe sukcesy Lotus odnosił, gdy jego samochody były napędzane przez silnik Forda – napędzane silnikami Forda samochody Lotus odniosły 47 zwycięstw. Ponadto używający silników Forda Lotus zdobył cztery tytuły w klasyfikacji kierowców i pięć w klasyfikacji konstruktorów.

Kierowcy 
Źródło: ChicaneF1Najwięcej wyścigów w barwach Lotusa zaliczył Elio de Angelis – w latach 1980–1985 uczestniczył w 90 wyścigach. Najwięcej zwycięstw dla Lotusa odniósł natomiast Jim Clark, wygrywając 25 Grand Prix.

|}

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Lotus
Strony przeglądowe – sport
Lotus